Hörpolding ist der Ortsname von

 Hörpolding (Grafling), Ortsteil der Gemeinde Grafling, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Hörpolding (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern